Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1975 — 42-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 3 квітня по 19 квітня 1975 року.

У рамках чемпіонату світу пройшов 53-й чемпіонат Європи.

Група А Мюнхен та Дюссельдорф, ФРН 3 квітня — 19 квітня 1975.

Група В Саппоро, (Японія) 14 березня — 23 березня 1975.

Група С Софія, (Болгарія) 1 березня — 10 березня 1975.

Чемпіонат світу Група А

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Їржі Голечек
 Захисник  Пекка Мар'ямякі
 Нападник  Олександр Якушев

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Владислав Третьяк
 Захисники  Пекка Мар'ямякі —  Валерій Васильєв
 Нападники  Владімір Мартінець —  Володимир Петров —  Олександр Якушев

Чемпіонат Європи

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 
 Архів  
 Архів 

1975 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Німеччині
Квітень 1975
Спортивні змагання у Мюнхені
Спорт у Дюссельдорфі
1975 у німецькому спорті